Zkáza může být:

hra
 Zkáza Pompejí – desková hra

literatura
 Nářek nad zkázou města Ur – sumerská lamentace, která vznikla po pádu Uru
 Vynález zkázy (1896) – vědeckofantastický dobrodružný román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty
 Svět zkázy – kniha ze sci-fi světa Star Trek

filmy
 Vynález zkázy (film) (1958) – československý vědeckofantastický film, který natočil režisér Karel Zeman
 Indiana Jones a chrám zkázy (1984)
 Člověk proti zkáze (1989) – český životopisný hraný film o životě Karla Čapka
 Zkáza zámku Herm (2007)
 Zkáza krásou (2016) – český dokumentární film režisérů Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny o Lídě Baarové

televizní seriál
 Zkáza Dejvického divadla (2019) – český šestidílný televizní komediální seriál o Dejvickém divadle

epizody televizního seriálu
 Příchuť zkázy (1967) – čtyřiadvacátý díl první sezóny seriálu Star Trek
 Stroj zkázy (1967) – šestý díl druhé řady seriálu Star Trek
 Zkáza domu Flandersů (1991) – třetí díl třetí řady amerického kresleného seriálu Simpsonovi
 Zkáza Titanicu (1999) – desátá epizoda první série seriálu Futurama

jiné
 Anděl zkázy – více významů

Související rozcestníky 
 Zánik
 Zničení

Externí odkazy